Paulitschke ist der Nachname von:

 Ludwig Paulitschke (1901–1985), österreichischer altkatholischer Weihbischof
 Philipp Paulitschke (1854–1899), österreichischer Forschungsreisender